Green Bay Packersi su dosad (sezona 2013.) odigrali 92 sezone u NFL-u. Osvojili su 13 naslova prvaka, od toga 4 u eri Super Bowla. Posljednji naslov su osvojili 2010.

Učinak po sezonama od 1921. 

{| class="wikitable" style="font-size: 95%"
|-
! scope="col" rowspan="2" width=50px|Sezona
! scope="col" rowspan="2" width=50px|Liga
! scope="col" rowspan="2"|Konferencija
! scope="col" rowspan="2" width=50px|Divizija
! colspan="4"|Regularni dio sezone
! scope="col" rowspan="2" |Rezultati u doigravanju
|-
! scope="col" width=35px| Poz.
! scope="col" width=35px| Pob.
! scope="col" width=35px| Por.
! scope="col" width=35px| Ner.
|-
!scope="row" align="center"|1921.
|align="center"|APFA
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|6.
|align="center"|3
|align="center"|2
|align="center"|1
|
|-
!scope="row" align="center"|1922.
|align="center"|NFL
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|7.
|align="center"|4
|align="center"|3
|align="center"|3
|
|-
!scope="row" align="center"|1923.
|align="center"|NFL
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|3.
|align="center"|7
|align="center"|2
|align="center"|1
|
|-
!scope="row" align="center"|1924.
|align="center"|NFL
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|6.
|align="center"|7
|align="center"|4
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|1925.
|align="center"|NFL
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|9.
|align="center"|8
|align="center"|5
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|1926.
|align="center"|NFL
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|5.
|align="center"|7
|align="center"|3
|align="center"|3
|
|-
!scope="row" align="center"|1927.
|align="center"|NFL
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|3.
|align="center"|7
|align="center"|2
|align="center"|1
|
|-
!scope="row" align="center"|1928.
|align="center"|NFL
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|4.
|align="center"|6
|align="center"|4
|align="center"|3
|
|-
!scope="row" align="center"|1929.
|align="center" style="background: #FFE6BD;"|NFL
|align="center"|
|align="center"|
|align="center" style="background: #FFE6BD;"|1.
|align="center"|12
|align="center"|0
|align="center"|1
|style="background: #FFE6BD;"|Proglašeni prvacima
|-
!scope="row" align="center"|1930.
|align="center" style="background: #FFE6BD;"|NFL
|align="center"|
|align="center"|
|align="center" style="background: #FFE6BD;"|1.
|align="center"|10
|align="center"|3
|align="center"|1
|style="background: #FFE6BD;"|Proglašeni prvacima
|-
!scope="row" align="center"|1931.
|align="center" style="background: #FFE6BD;"|NFL
|align="center"|
|align="center"|
|align="center" style="background: #FFE6BD;"|1.
|align="center"|12
|align="center"|2
|align="center"|0
|style="background: #FFE6BD;"|Proglašeni prvacima
|-
!scope="row" align="center"|1932.
|align="center"|NFL
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|2.
|align="center"|10
|align="center"|3
|align="center"|1
|
|-
!scope="row" align="center"|1933.
|align="center"|NFL
|align="center"|
|align="center"|Zapad
|align="center"|3.
|align="center"|5
|align="center"|7
|align="center"|1
|
|-
!scope="row" align="center"|1934.
|align="center"|NFL
|align="center"|
|align="center"|Zapad
|align="center"|3.
|align="center"|7
|align="center"|6
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|1935.
|align="center"|NFL
|align="center"|
|align="center"|Zapad
|align="center"|2.
|align="center"|8
|align="center"|4
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|1936.
|align="center" style="background: #FFE6BD;"|NFL
|align="center"|
|align="center" style="background: #D0E7FF;"|Zapad
|align="center" style="background: #D0E7FF;"|1.
|align="center"|10
|align="center"|1
|align="center"|1
|style="background: #FFE6BD;"|Pobijedili Washington Redskinse u utakmici za naslov prvaka NFL-a 21:6
|-
!scope="row" align="center"|1937.
|align="center"|NFL
|align="center"|
|align="center"|Zapad
|align="center"|2.
|align="center"|7
|align="center"|4
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|1938.
|align="center"|NFL
|align="center"|
|align="center" style="background: #D0E7FF;"|Zapad
|align="center" style="background: #D0E7FF;"|1.
|align="center"|8
|align="center"|3
|align="center"|0
|Izgubili od New York Giantsa u utakmici za naslov prvaka NFL-a 23:17
|-
!scope="row" align="center"|1939.
|align="center" style="background: #FFE6BD;"|NFL
|align="center"|
|align="center" style="background: #D0E7FF;"|Zapad
|align="center" style="background: #D0E7FF;"|1.
|align="center"|9
|align="center"|2
|align="center"|0
|style="background: #FFE6BD;"|Pobijedili New York Giantse u utakmici za naslov prvaka NFL-a 27:0
|-
!scope="row" align="center"|1940.
|align="center"|NFL
|align="center"|
|align="center"|Zapad
|align="center"|2.
|align="center"|6
|align="center"|4
|align="center"|1
|
|-
!scope="row" align="center"|1941.
|align="center"|NFL
|align="center"|
|align="center" style="background: #ddffdd;"|Zapad
|align="center" style="background: #ddffdd;"|1.
|align="center"|10
|align="center"|1
|align="center"|0
|Izgubili od Chicago Bearsa u utakmici za naslov prvaka NFL-a 33:14
|-
!scope="row" align="center"|1942.
|align="center"|NFL
|align="center"|
|align="center"|Zapad
|align="center"|2.
|align="center"|8
|align="center"|2
|align="center"|1
|
|-
!scope="row" align="center"|1943.
|align="center"|NFL
|align="center"|
|align="center"|Zapad
|align="center"|2.
|align="center"|7
|align="center"|2
|align="center"|1
|
|-
!scope="row" align="center"|1944.
|align="center" style="background: #FFE6BD;"|NFL
|align="center"|
|align="center" style="background: #D0E7FF;"|Zapad
|align="center" style="background: #D0E7FF;"|1.
|align="center"|8
|align="center"|2
|align="center"|0
|style="background: #FFE6BD;"|Pobijedili New York Giantse u utakmici za naslov prvaka NFL-a 14:7
|-
!scope="row" align="center"|1945.
|align="center"|NFL
|align="center"|
|align="center"|Zapad
|align="center"|3.
|align="center"|6
|align="center"|4
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|1946.
|align="center"|NFL
|align="center"|
|align="center"|Zapad
|align="center"|3.
|align="center"|6
|align="center"|5
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|1947.
|align="center"|NFL
|align="center"|
|align="center"|Zapad
|align="center"|3.
|align="center"|6
|align="center"|5
|align="center"|1
|
|-
!scope="row" align="center"|1948.
|align="center"|NFL
|align="center"|
|align="center"|Zapad
|align="center"|4.
|align="center"|3
|align="center"|9
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|1949.
|align="center"|NFL
|align="center"|
|align="center"|Zapad
|align="center"|5.
|align="center"|2
|align="center"|10
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|1950.
|align="center"|NFL
|align="center"|National
|align="center"|
|align="center"|5.
|align="center"|3
|align="center"|9
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|1951.
|align="center"|NFL
|align="center"|National
|align="center"|
|align="center"|5.
|align="center"|3
|align="center"|9
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|1952.
|align="center"|NFL
|align="center"|National
|align="center"|
|align="center"|4.
|align="center"|6
|align="center"|6
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|1953.
|align="center"|NFL
|align="center"|Zapad
|align="center"|
|align="center"|6.
|align="center"|2
|align="center"|9
|align="center"|1
|
|-
!scope="row" align="center"|1954.
|align="center"|NFL
|align="center"|Zapad
|align="center"|
|align="center"|5.
|align="center"|4
|align="center"|8
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|1955.
|align="center"|NFL
|align="center"|Zapad
|align="center"|
|align="center"|3.
|align="center"|6
|align="center"|6
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|1956.
|align="center"|NFL
|align="center"|Zapad
|align="center"|
|align="center"|5.
|align="center"|4
|align="center"|8
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|1957.
|align="center"|NFL
|align="center"|Zapad
|align="center"|
|align="center"|6.
|align="center"|3
|align="center"|9
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|1958.
|align="center"|NFL
|align="center"|Zapad
|align="center"|
|align="center"|6.
|align="center"|1
|align="center"|10
|align="center"|1
|
|-
!scope="row" align="center"|1959.
|align="center"|NFL
|align="center"|Zapad
|align="center"|
|align="center"|3.
|align="center"|7
|align="center"|5
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|1960.
|align="center"|NFL
|align="center" style="background: #ddffdd;"|Zapad
|align="center"|
|align="center" style="background: #ddffdd;"|1.
|align="center"|8
|align="center"|4
|align="center"|0
|Izgubili od Philadelphia Eaglesa u utakmici za naslov prvaka NFL-a 17:13
|-
!scope="row" align="center"|1961.
|align="center" style="background: #FFE6BD;"|NFL
|align="center" style="background: #ddffdd;"|Zapad
|align="center"|
|align="center" style="background: #FFE6BD;"|1.
|align="center"|11
|align="center"|3
|align="center"|0
|style="background: #FFE6BD;"|Pobijedili New York Giantse u utakmici za naslov prvaka NFL-a 37:0
|-
!scope="row" align="center"|1962.
|align="center" style="background: #FFE6BD;"|NFL
|align="center" style="background: #ddffdd;"|Zapad
|align="center"|
|align="center" style="background: #FFE6BD;"|1.
|align="center"|13
|align="center"|1
|align="center"|0
|style="background: #FFE6BD;"|Pobijedili New York Giantse u utakmici za naslov prvaka NFL-a 16:7
|-
!scope="row" align="center"|1963.
|align="center"|NFL
|align="center"|Zapad
|align="center"|
|align="center"|2.
|align="center"|11
|align="center"|2
|align="center"|1
|
|-
!scope="row" align="center"|1964.
|align="center"|NFL
|align="center"|Zapad
|align="center"|
|align="center"|2.
|align="center"|8
|align="center"|5
|align="center"|1
|
|-
!scope="row" align="center"|1965.
|align="center" style="background: #FFE6BD;"|NFL
|align="center" style="background: #ddffdd;"|Zapad
|align="center"|
|align="center" style="background: #FFE6BD;"|1.
|align="center"|10
|align="center"|3
|align="center"|1
|style="background: #FFE6BD;"|Pobijedili Baltimore Coltse u konferencijskom doigravanju 13:10Pobijedili Cleveland Brownse u utakmici za naslov prvaka NFL-a 23:12
|-
!scope="row" align="center"|1966.
|align="center" style="background: #FFCCCC;"|NFL
|align="center" style="background: #ddffdd;"|Zapad
|align="center"|
|align="center" style="background: #ddffdd;"|1.
|align="center"|12
|align="center"|2
|align="center"|0
| style="background: #FFCCCC;"|Pobijedili Dallas Cowboyse u utakmici za naslov prvaka NFL-a 34:27Pobijedili Kansas City Chiefse u Super Bowlu I 35:10
|-
!scope="row" align="center"|1967.
|align="center" style="background: #FFCCCC;"|NFL
|align="center" style="background: #ddffdd;"|Zapad
|align="center" style="background: #D0E7FF;"|Central
|align="center" style="background: #D0E7FF;"|1.
|align="center"|9
|align="center"|4
|align="center"|1
| style="background: #FFCCCC;"|Pobijedili Los Angeles Ramse u konferencijskom finalu 28:7Pobijedili Dallas Cowboyse u utakmici za naslov prvaka NFL-a 21–17Pobijedili Oakland Raiderse u Super Bowlu II 33:14
|-
!scope="row" align="center"|1968.
|align="center"|NFL
|align="center"|Zapad
|align="center"|Central
|align="center"|3.
|align="center"|6
|align="center"|7
|align="center"|1
|
|-
!scope="row" align="center"|1969.
|align="center"|NFL
|align="center"|Zapad
|align="center"|Central
|align="center"|3.
|align="center"|8
|align="center"|6
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|1970.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center"|Central
|align="center"|3.
|align="center"|6
|align="center"|8
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|1971.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center"|Central
|align="center"|4.
|align="center"|4
|align="center"|8
|align="center"|2
|
|-
!scope="row" align="center"|1972.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center" style="background: #D0E7FF;"|Central
|align="center" style="background: #D0E7FF;"|1.
|align="center"|10
|align="center"|4
|align="center"|0
|Izgubili od Washington Redskinsa u divizijskoj rundi 16:3
|-
!scope="row" align="center"|1973.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center"|Central
|align="center"|3.
|align="center"|5
|align="center"|7
|align="center"|2
|
|-
!scope="row" align="center"|1974.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center"|Central
|align="center"|3.
|align="center"|6
|align="center"|8
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|1975.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center"|Central
|align="center"|3.
|align="center"|4
|align="center"|10
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|1976.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center"|Central
|align="center"|4.
|align="center"|5
|align="center"|9
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|1977.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center"|Central
|align="center"|4.
|align="center"|4
|align="center"|10
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|1978.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center"|Central
|align="center"|2.
|align="center"|8
|align="center"|7
|align="center"|1
|
|-
!scope="row" align="center"|1979.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center"|Central
|align="center"|4.
|align="center"|5
|align="center"|11
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|1980.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center"|Central
|align="center"|4.
|align="center"|5
|align="center"|10
|align="center"|1
|
|-
!scope="row" align="center"|1981.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center"|Central
|align="center"|2.
|align="center"|8
|align="center"|8
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|1982.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center"|
|align="center" bgcolor="#96CDCD"|3.
|align="center"|5
|align="center"|3
|align="center"|1
|Pobijedili St. Louis Cardinalse u prvoj rundi doigravanja 41:16Izgubili od Dallas Cowboysa u drugoj rundi doigravanja 37:26
|-
!scope="row" align="center"|1983.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center"|Central
|align="center"|2.
|align="center"|8
|align="center"|8
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|1984.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center"|Central
|align="center"|2.
|align="center"|8
|align="center"|8
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|1985.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center"|Central
|align="center"|2.
|align="center"|8
|align="center"|8
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|1986.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center"|Central
|align="center"|4.
|align="center"|4
|align="center"|12
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|1987.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center"|Central
|align="center"|3.
|align="center"|5
|align="center"|9
|align="center"|1
|
|-
!scope="row" align="center"|1988.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center"|Central
|align="center"|5.
|align="center"|4
|align="center"|12
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|1989.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center"|Central
|align="center"|2.
|align="center"|10
|align="center"|6
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|1990.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center"|Central
|align="center"|4.
|align="center"|6
|align="center"|10
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|1991.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center"|Central
|align="center"|4.
|align="center"|4
|align="center"|12
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|1992.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center"|Central
|align="center"|2.
|align="center"|9
|align="center"|7
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|1993.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center"|Central
|align="center" bgcolor="#96CDCD"|2.
|align="center"|9
|align="center"|7
|align="center"|0
|Pobijedili Detroit Lionse u wild-card rundi 28:24Izgubili od Dallas Cowboysa u divizijskoj rundi 27:17
|-
!scope="row" align="center"|1994.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center"|Central
|align="center" bgcolor="#96CDCD"|2.
|align="center"|9
|align="center"|7
|align="center"|0
|Pobijedili Detroit Lionse u wild-card rundi 16:12Izgubili od Dallas Cowboysa u divizijskoj rundi 35:9
|-
!scope="row" align="center"|1995.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center" style="background: #D0E7FF;"|Central
|align="center" style="background: #D0E7FF;"|1.
|align="center"|11
|align="center"|5
|align="center"|0
|Pobijedili Atlanta Falconse u wild-card rundi 37:20Pobijedili San Francisco 49erse u divizijskoj rundi 27:17Izgubili od Dallas Cowboysa u konferencijskom finalu 38:27
|-
!scope="row" align="center"|1996.
|align="center" style="background: #FFCCCC;"|NFL
|align="center" style="background: #ddffdd;"|NFC
|align="center" style="background: #D0E7FF;"|Central
|align="center" style="background: #D0E7FF;"|1.
|align="center"|13
|align="center"|3
|align="center"|0
|style="background: #FFCCCC;"|Pobijedili San Francisco 49erse u divizijskoj rundi 35:14Pobijedili Carolina Pantherse u konferencijskom finalu 30:13Pobijedili New England Patriotse u Super Bowlu XXXI 35:21
|-
!scope="row" align="center"|1997.
|align="center"|NFL
|align="center" style="background: #ddffdd;"|NFC
|align="center" style="background: #D0E7FF;"|Central
|align="center" style="background: #D0E7FF;"|1.
|align="center"|13
|align="center"|3
|align="center"|0
|style="background: #ddffdd;"|Pobijedili Tampa Bay Buccaneerse u divizijskoj rundi 21:7Pobijedili San Francisco 49erse u konferencijskom finalu 23:10Izgubili od Denver Broncosa u Super Bowlu XXXII 31:24
|-
!scope="row" align="center"|1998.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center"|Central
|align="center" bgcolor="#96CDCD"|2.
|align="center"|11
|align="center"|5
|align="center"|0
|Izgubili od San Francisco 49ersa u wild-card rundi 30:27
|-
!scope="row" align="center"|1999.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center"|Central
|align="center"|4.
|align="center"|8
|align="center"|8
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|2000.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center"|Central
|align="center"|3.
|align="center"|9
|align="center"|7
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|2001.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center"|Central
|align="center" bgcolor="#96CDCD"|2.
|align="center"|12
|align="center"|4
|align="center"|0
|Pobijedili San Francisco 49erse u wild-card rundi 25:15Izgubili od St. Louis Ramsa u divizijskoj rundi 45:17
|-
!scope="row" align="center"|2002.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center" style="background: #D0E7FF;"|Sjever
|align="center" style="background: #D0E7FF;"|1.
|align="center"|12
|align="center"|4
|align="center"|0
|Izgubili od Atlanta Falconsa u wild-card rundi 27:7
|-
!scope="row" align="center"|2003.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center" style="background: #D0E7FF;"|Sjever
|align="center" style="background: #D0E7FF;"|1.
|align="center"|10
|align="center"|6
|align="center"|0
|Pobijedili Seattle Seahawkse u wild-card rundi 33:27Izgubili od Philadelphia Eaglesa u divizijskoj rundi 20:17
|-
!scope="row" align="center"|2004.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center" style="background: #D0E7FF;"|Sjever
|align="center" style="background: #D0E7FF;"|1.
|align="center"|10
|align="center"|6
|align="center"|0
|Izgubili od Minnesota Vikingsa u wild-card rundi 31:17
|-
!scope="row" align="center"|2005.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center"|Sjever
|align="center"|4.
|align="center"|4
|align="center"|12
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|2006.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center"|Sjever
|align="center"|2.
|align="center"|8
|align="center"|8
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|2007.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center" style="background: #D0E7FF;"|Sjever
|align="center" style="background: #D0E7FF;"|1.
|align="center"|13
|align="center"|3
|align="center"|0
|Pobijedili Seattle Seahawkse u divizijskoj rundi 42:20Izgubili od New York Giantsa u konferencijskom finalu 23:20
|-
!scope="row" align="center"|2008.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center"|Sjever
|align="center"|3.
|align="center"|6
|align="center"|10
|align="center"|0
|
|-
!scope="row" align="center"|2009.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center"|Sjever
|align="center" bgcolor="#96CDCD"|2.
|align="center"|11
|align="center"|5
|align="center"|0
|Izgubili od Arizona Cardinalsa u wild-card rundi 51:45
|-
!scope="row" align="center"|2010.
|align="center" style="background: #FFCCCC;"|NFL
|align="center" style="background: #ddffdd;"|NFC
|align="center"|Sjever
|align="center" bgcolor="#96CDCD"|2.
|align="center"|10
|align="center"|6
|align="center"|0
|style="background: #FFCCCC;"|Pobijedili Philadelphia Eaglese u wild-card rundi 21:16Pobijedili Atlanta Falconse u divizijskoj rundi 48:21Pobijedili Chicago Bearse u konferencijskom finalu 21:14Pobijedili Pittsburgh Steelerse u Super Bowlu XLV 31:25
|-
!scope="row" align="center"|2011.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center" style="background: #D0E7FF;"|Sjever
|align="center" style="background: #D0E7FF;"|1.
|align="center"|15
|align="center"|1
|align="center"|0
|Izgubili od New York Giantsa u divizijskoj rundi 37:20
|-
!scope="row" align="center"|2012.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center" style="background: #D0E7FF;"|Sjever
|align="center" style="background: #D0E7FF;"|1.
|align="center"|11
|align="center"|5
|align="center"|0
| Pobijedili Minnesota Vikingse u wild-card rundi 24:10Izgubili od San Francisco 49ersa u divizijskoj rundi 45:31
|-
!scope="row" align="center"|2013.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center" style="background: #D0E7FF;"|Sjever
|align="center" style="background: #D0E7FF;"|1.
|align="center"|8
|align="center"|7
|align="center"|1
|Izgubili od San Francisco 49ersa u divizijskoj rundi 23:20
|-
!scope="row" align="center"|2014.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center" style="background: #D0E7FF;"|Sjever
|align="center" style="background: #D0E7FF;"|1.
|align="center"|12
|align="center"|4
|align="center"|0
| Pobijedili Dallas Cowboyse u divizijskoj rundi 26:21Izgubili od Seattle Seahawksa u konferencijskom finalu 28:22
|-
!scope="row" align="center"|2015.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center"|Sjever
|align="center" bgcolor="#96CDCD"|2.
|align="center"|10
|align="center"|6
|align="center"|0
| Pobijedili Washington Redskinse u wild-card rundi 35:18Izgubili od Arizona Cardinalsa u divizijskoj rundi 26:20
|-
!scope="row" align="center"|2016.
|align="center"|NFL
|align="center"|NFC
|align="center" style="background: #D0E7FF;"|Sjever
|align="center" style="background: #D0E7FF;"|1.
|align="center"|10
|align="center"|6
|align="center"|0
| Pobijedili New York Giantse u wild-card rundi 38:13Pobijedili Dallas Cowboyse u divizijskoj rundi 34:31Izgubili od Atlanta Falcona u konferencijskom finalu 44:21
|-

Green Bay Packers